Lesage pode ser:

Alain-René Lesage
Romain Lesage

Desambiguação